Kolken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kolken (Hishults socken, Halland), sjö i Laholms kommun, 
Kolken (Ränneslövs socken, Halland), sjö i Laholms kommun, 
Kolken, Närke, sjö i Laxå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn